Lovik Károly (1874–1915) író, újságíró, lószakértő
Lovik Károly (1899–1965) újságíró, író
Lovik Károly (1901–?) lapszerkesztő